Игорь Качмазов: Качмазов, Игорь Александрович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Качмазов, Игорь Борисович (1968—2019) — советский и российский футболист.